HNL est un sigle qui peut signifier :
 Prva HNL (pour Prva hrvatska nogometna liga ; en français, Première ligue de football croate), une compétition de football constituant la plus haute division du football croate.

HNL est un code qui peut signifier :
  ;
 lempira, la monnaie du Honduras, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code IATA des aéroports
Code